HKT est un sigle qui peut désigner :
 Helsingin Kaupunginteatteri (en français, Théâtre municipal d'Helsinki), un théâtre situé à Helsinki en Finlande ;
 , l'heure à Hong Kong, observée à UTC+08:00 toute l'année.

HKT est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Phuket, le deuxième aéroport thaïlandais par le nombre de passagers et le volume de fret annuels, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports